Gerardo Zamora puede referirse a:

 Gerardo Zamora (1965-), abogado y político argentino, actual gobernador de la provincia de Santiago del Estero;
 Gerardo Zamora (1978-), actor peruano.